MYO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Myroodah (Australia)
 myo – codice ISO 639-3 della lingua anfillo